Tweener im Sport steht für:

 Tweener (Basketball), inoffizielle Bezeichnung für bestimmte Basketballspieler, die man keiner genauen Positionen zuordnen kann
 Im Football (Sportart) ebenfalls ein Spieler, der  spielt
 Tweener (Tennis), schwieriger Trickschuss, bei dem ein Spieler den Ball zwischen den Beinen schlägt
 Tweener-Schläger, Tennisschläger mit mittlerem Gewicht, mittlerer Kopfgröße und mittlerer Steifheit, der häufig als Übergangsschläger für junge Profis verwendet wird 

Tweener in Film und TV steht für:
 eine von Lane Garrison gespielte Figur und gleichnamige Episode der Action-Serie Prison Break

Siehe auch:
 Tween
 Tweening